Wilhelm Xylander henviser til:

 Wilhelm Xylander (forfatter) (1532–1576) – tysk humanist og forfatter
 Wilhelm Xylander (maler) (1840–1913) – dansk marinemaler